Amenofi o Amenophis (più correttamente Amenhotep), può riferirsi a vari personaggi dell'antico Egitto:

XVIII dinastia egizia
 Amenofi I – faraone
 Amenofi II – faraone
 Amenofi III il Magnifico – faraone
 Amenhotep figlio di Hapu – funzionario durante il regno di Amenofi III
 Amenofi IV – faraone che si cambiò il nome in  Akhenaton

XX dinastia
 Amenhotep – primo profeta di Amon

Altro
 4847 Amenhotep – asteroide della fascia principale